Ana Francisca Hermenegilda de Borja Centelles Doria y Colonna (n. Gandía, 22 de abril de1640 – f. Madrid, julio de 1706), condesa de Lemos y virreina del Perú.

Biografía 
Miembro de la Casa de Borja o Borgia. Octava hija de Francisco Pascual de Borja y Aragón y Centelles, VIII duque de Gandía y Artemisa María Ana Teresa Gertrudis Doria Colonna, princesa de Doria de Melfi; sobrina nieta de Francisco de Borja y Aragón, poeta y virrey de Perú desde 1615 hasta 1621, y, como aquel, descendiente de San Francisco de Borja, duque de Gandía.

Su tío abuelo Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, fue virrey del Perú, gobernando de 1616 a 1621.

Se casó primero con Enrique Enríquez Pimentel, V marqués de Távara, virrey de Navarra y virrey de Aragón, del cual enviudó poco tiempo después.

El 20 de julio de 1664 contrajo segundas nupcias, con su primo en cuarto grado, Pedro Antonio Fernández de Castro, X conde de Lemos, VII marqués de Sarria y grande de España. Tuvieron los siguientes hijos: María Alberta Fernández de Castro Portugal Borja (1665-1706), -que casó con Manuel López de Zúñiga y Sarmiento de Silva, X duque de Béjar, marqués de Gibraleón, XIII conde de Belalcázar-, Gines Miguel Francisco XI conde de Lemos, Salvador Francisco, Rosa Francisca, Lucrecia y Francisco Ignacio.

El 12 de junio de 1667, su cónyuge fue designado virrey de Perú, por Mariana de Austria, quien ejercía de regente de su vástago Carlos II de España.
En marzo de 1667, en unión de su cónyuge, viajó al Perú desde Cádiz, habiendo desembarcado en el puerto de El Callao el 9 de noviembre y arribado a Lima el 21 de noviembre, de ese mismo año; siendo recibidos con gran pompa.
Al momento de su llegada al virreinato del Perú, aquel se hallaba atravesando graves problemas debido a que la provincia de Puno se había insurreccionado; ante lo cual, el virrey, luego de varios intentos de apaciguamiento fracasados, optó por emprender personalmente la lucha contra los insurgentes.
El 7 de junio de 1668, el virrey se trasladó desde El Callao con un ejército a las zonas rebeldes de Islay, Arequipa y Puno, dejando a su esposa a cargo del gobierno del Perú.
El virrey, al tomar la decisión de partir a las zonas rebeldes, fue plenamente consciente de que, pese a ello, no dejaba en acefalía el gobierno del virreinato; ya que, para dicha acción, recurrió a una cédula real, otorgada el 12 de junio de 1667, que lo facultaba para obrar en tal sentido, delegando oficialmente a su consorte el mando del virreinato como gobernadora de aquel.

Virreina Gobernadora 
La referida delegación de mando, por el cual Ana Francisca pasó a ocupar interinamente el cargo de virreina gobernadora, fue un nombramiento gubernativo legítimamente conferido, cuya posibilidad si estaba contemplada en el contenido de dicho decreto real, pues disponía que siempre que el aludido virrey tuviera que ausentarse de la capital el gobierno debía ser delegado a su cónyuge.

Debido a que su posición de virreina, no fue el de una simple figura decorativa; y, que ejerció enteramente la autoridad real, dirigiendo el gobierno de la colonia durante la ausencia de su marido, tomando decisiones y emitiendo bandos decretos, se convirtió en la primera mujer virreina del Perú, cuya autoridad de ningún modo fue puesta en duda por ninguna instancia de poder gubernamental.
Demostró una gran diligencia en el cometido de sus funciones, como lo demuestran, por ejemplo, los bandos de buen gobierno que hizo publicar durante los cinco meses menos 5 días que duró su mandato. 
Se considera que el asunto más peligroso que tuvo que zanjar fue el ataque y posterior saqueo de Portobelo, en Panamá, consumado por el pirata Henry Morgan en agosto de 1668; quien quiso, precisamente, aprovecharse de la ausencia del virrey.
Producida la agresión de Morgan, la virreina gobernadora, ejercitando plenamente su cargo, envió raudamente abastecimientos y pertrechos de guerra y dispuso el ataque contra los piratas. Así como también, para frenar nuevos ataques a otros puertos como Callao, emprendió una vigorosa defensa con la que logró neutralizar eficazmente el asedio de piratas y corsarios.

Influyó activamente en la consecución de la canonización de la santa Rosa de Lima, la cual fue beatificada el 12 de febrero de 1668, celebrándose de manera oficial dicho hecho, en el virreinato, el 15 de abril de 1668. 

Pedro Antonio Fernández de Castro murió en diciembre de 1672, en el ejercicio del cargo de virrey, el cual mantuvo durante cinco años.

Luego del fallecimiento de su marido, Ana Francisca permaneció, con sus hijos, tres años más en Lima, a la espera de que concluya el juicio de residencia al que fue sometido el gobierno de su consorte, conforme aquello usualmente correspondía al término del ejercicio de un funcionario público.
Habiéndosele exonerado de cargos, quiso sin embargo sufragar la única obligación que, conforme al juicio, todavía permanecía pendiente, pese a su no buena situación económica, de aquel momento.

El 11 de junio de 1675, en unión de sus hijos, viajó, desde El Callao a España. Trasladando el cadáver de su marido.

Actividad en España 
En España se encargó de administrar la casa condal de Lemos, como regente de su hijo Ginés Miguel, XI conde de Lemos, VIII marqués de Sarria, IX conde de Castro, X conde de Villalba, IX conde de Andrade y duque de Taurisano. 
 
Además, intervino en diversos eventos políticos como la suscripción del manifiesto de los Grandes de España en contra del valido Fernando de Valenzuela, en el cual se solicitaba el poder para don Juan José de Austria, hermano del rey Carlos II de España.

Murió en julio de 1706, en Madrid.

Se encuentra enterrada en el convento de santa Clara (conocido como "de las Clarisas de Monforte de Lemos"), a orillas del río Cabe, lugar donde se hallan sepultados los miembros de la Casa de Lemos; y en el que, actualmente, además existe un museo de arte sacra.

Literatura 
¡Beba, padre, que le da la vida!: Crónica de la época de mando de una virreina (1872) de Ricardo Palma, uno de sus relatos cortos de ficción histórica que forman parte del conjunto de escritos que el autor publicó por varios años en periódicos y revistas, los mismos que se basan en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las diferentes etapas que pasó la historia del Perú; y, que se conocen bajo el título de Tradiciones peruanas.

Genealogía

Véase también 
 Pedro Antonio Fernández de Castro

Documentos adicionales
 Mugaburu, Josephe and Francisco, Diario de Lima (1640-1694). Imprenta C. Vásquez, 1935.
 Espinar La Torre, Óscar: La virreina gobernadora. Editorial San Marcos. Lima, 2011 – p. 193. ISBN 9972-38-783-6, ISBN 978-9972-38-783-8
 Suárez Fernández, Luis: Historia general de España y América, volumen 9. Ediciones Rialp, 1984 - 587 p., pp. 367. ISBN 84-321-2104-5, ISBN 978-84-321-2104-3
 Mínguez Cornelles, Víctor Manuel -  Rodríguez Moya, María Inmaculada: Arte en los confines del imperio: Visiones hispánicas de otros mundos. Universitat Jaume I, 20 de octubre de 2014 – p. 373,  pp. 240. ISBN 841544446X, ISBN 9788415444466

Referencias

Bibliografía 
 
 Espinar La Torre, Óscar:  La virreina gobernadora. Editorial San Marcos, 2011 – p. 193. ISBN 9972387836, ISBN 9789972387838
 
 Mendiburu de, Manuel: Diccionario histórico-biográfico del Perú, volumen 2. Imprenta de J. Francisco Solís. Lima - Perú, 1876 – 502 p., 73 pp.
 Romero, Carlos Alberto: "La virreina gobernadora". Revista Histórica, tomo I. Instituto Histórico del Perú. Lima - Perú, 1906. - 39-59 pp.

Enlaces externos 
 Buren, Marianoː La Virreina de Lemos, mucho antes que Isabel y Cristina Diario "La Nueva Provincia SRL". Argentina, 26 de mayo de 2010
 Ricardo Palma (Tradiciones Peruanas) - ¡Beba, padre, que le da la vida! (vídeo)
 Casan, JR: Los condes de Lemos, virreyes del Perú - 1668. La Virreina Ana de Borja Condesa de Lemos, Gobernante del Perú en  1668. Perú

Ana Francisca de Borja y Doria
Ana Francisca de Borja y Doria
Nobles de la Comunidad Valenciana
Condes de España
Condes de Lemos
Virreyes de Perú
Virreyes del rey de España
Gobernadores del Virreinato del Perú
Nobles españoles en América
Nobles de España del siglo XVII
Españolas del siglo XVII
Mujeres gobernantes del siglo XVII
Fallecidos en Madrid